est un mot latin désignant une abbaye. Il tire son origine de l'araméen abbas signifiant « père ». Ce mot a donné de nombreux toponymes et par conséquent des patronymes dans toute la zone romane et au Pays basque sous de multiples formes : , , , , , Abat, etc.

Bibliographie

Prototype de toponyme